Michaele Schreyer, politica tedesca;
 Werner Schreyer, modello e attore austriaco;
 la schreyerite, un minerale.